Netze (Waldeck), een stadsdeel van Waldeck (Edersee)
 Netze (Eder), een zijrivier van de Eder in Duitsland
 Netze (Warthe), de oude Duitse naam van de rivier de Noteć, een zijrivier van de Warta (rivier)